Сакса (Saxa) е име на:

 Сакса (митология), митология
 Луций Децидий Сакса, губернатор на Сирия 41 пр.н.е.
 Децидий Сакса, квестор в Сирия 40 пр.н.е.; брат на Луций Децидий Сакса
 Квинт Воконий Сакса, народен трибун 169 пр.н.е.
 Квинт Воконий Сакса Фид, суфектконсул 146 г.

Други:
 Сакса Рубра (Saxa Rubra), село до Рим, където се явили на Константин Велики през 312 г. думите на небето: „С този знак ще победиш“ (In hoc signo vinces) при Битката при Сакса Рубра (или Битка на Милвийския мост на 28 октомври 312 г.)
 „Сакса 2“, сорт репичка
 Саксофон, музикален инструмент